Воскобойники () — село,
Забродовский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320882502. Население по переписи 2022 г. составляет 5 (3/2 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Воскобойники находится на левом берегу реки Мерла в 2-х км от города Богодухов. На реке расположена плотина, которая образует Забродовское водохранилище. Ниже по течению примыкает село Новосёловка, выше по течению — Заброды. На противоположном берегу находятся сёла Москаленки и Шийчино.

История 
 1665 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины